Ярадуллу () — село в Татлинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от рода Ярадуллу.

История 
Село было основано переселенцами из села Баллы-Кая Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии в начале XX века.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Акстафа Казахского уезда.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Ярадуллу входило в Татлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района. В годы Карабахской войны село часто подвергалось обстрелам.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Татлинского административно-территориального округа был учрежден Татлинский муниципалитет Акстафинского района, куда и вошло село.

География 
Село Ярадуллу находится на берегу реки Гасансу.

Село находится в 2 км от центра АТО Татлы, в 17 км от райцентра Акстафа и в 453 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Татлы.

Село находится на высоте 561 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается виноградарством, животноводством, выращиванием зерна.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +13,9 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены неполная средняя школа, ремесленный клуб, библиотека, медицинский пункт, детский ясли-сад.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района